Sensi ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Sensi (1926–2008), italienischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Giuseppe Maria Sensi (1907–2001), italienischer Kardinal
 Mario Sensi (1939–2015), italienischer Kirchenhistoriker
 Rosella Sensi (* 1971), italienische Fußballfunktionärin
 Stefano Sensi (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Vincentius Sensi Potokota (* 1951), indonesischer Geistlicher, Erzbischof von Ende

Siehe auch:
 Sensi Seeds, niederländischer Hanfsamenproduzent